Арéс (), иногда упоминается как Марс () — вымышленный персонаж, суперзлодей комиксов издательства DC Comics. Является греческим богом войны и одним из главных врагов Чудо-женщины. Первое появление персонажа было в комиксе Wonder Woman #1 (июнь 1942). В следующем выпуске он появился под своим римским именем Марс, и под этим именем он появлялся в комиксах до тех пор, пока в феврале 1987 года писатель/художник Джордж Перес не восстановил его греческий аналог имени.

Биография 
Арес является представителем расы древних богов и членом олимпийского пантеона богов, которым поклонялись Греция и Римская Империя. Арес является сыном Зевса и Геры. Несмотря на это, он был мало похож на других богов, и даже создал своё собственное царство Ареопаг. Арес становится сильнее от конфликтов и войн между людьми, поэтому он враждовал с покровительницей Амазонок Афродитой, которая стремилась привести в мир любовь и добро. Неоднократно Арес пытался уничтожить амазонок, но родилась принцесса Диана, известная также как Чудо-женщина. Она не раз противостояла Аресу и рушила его планы.

Однажды Арес решил начать Третью Мировую Войну, пытаясь развязать войну между двумя самыми могущественными державами Земли — США и СССР. Однако Диана убедила его не делать этого, ведь Третья Мировая повлекла бы за собой ядерный конфликт, который мог уничтожить всё живое на Земле. Бог войны пошел на компромисс, потому что после уничтожения человечества больше некому было бы устраивать войны. Позже Арес завладел телом бизнесмена Ари Бьюкенена и стал развивать бизнес по производству оружия, продавая его не только армиям стран, но и террористическим организациям, уличным бандам, мафии и повстанцам. Также известно, что в теле Бьюкенена у Ареса была связь с адвокатом Донной Милтон, в результате которой у него появилась дочь Лита. Позже оказалось, что Донной оказалась Цирцея. Их дочь с раннего возраста показывала свои способности в магии, которой до сих пор учится пользоваться.

Во времена развития современных технологий власть Зевса ослабла, а силы Афины, Ареса и Афродиты возросли, любовь никогда не ослабевает, а конфликт вечен. Таким образом эти трое заняли Олимп, став фактически его правителями. Чуть позже Арес сменил свой титул с «Бога войны» на «Бог конфликта», но после свержения Аида мантия бога мертвых перешла к Аресу. В то же время правителем Олимпа стала его сестра Афина.

Путешествуя во времени, Арес манипулировал несколькими злодеями, а также получил контроль над смертоносным магическим существом, именуемом Геноцид. Планы Ареса уничтожить нынешнюю Чудо-женщину провалились, когда Диана смогла уничтожить Геноцид, оставив труп монстра тонуть в океане. Возмущенный, Арес приказал сыну Посейдона вызвать рой смертоносных морских существ, чтобы атаковать Темискиру и новое островное государство Таларион. Во время этой битвы Диана пришла к выводу, что Арес был великим манипулятором, и столкнулась с ним. Не давая Аресу много времени злорадствовать над его последним «военным шедевром», Диана взяла боевой топор и ударила Ареса по голове, расколов его шлем пополам.

Арес вновь появился перед Дианой со сшитой головой. Оказывается, он вошёл на некий уровень загробной жизни для богов, где теперь подвергался мучениям тех, кто погиб из-за войны. Несмотря на то, что он являлся мёртвым, он всё ещё влиял на некоторые события, пытаясь положить конец существованию амазонок. Его новый план включал в себя рождение пяти мальчиков от разных амазонок, которых он взял под опеку. Позже Зевс выслал тело и дух Ареса из Темискиры.

Примечания

Ссылки 
Персонажи комиксов, появившиеся в 1942 году
Киноперсонажи DC Comics
Вымышленные бессмертные
Персонажи DC Comics с суперсилой
Персонажи DC Comics с суперскоростью
Персонажи-пирокинетики
Персонажи, способные управлять тьмой
Персонажи DC Comics с телепортацией
Персонажи-некроманты
Персонажи DC Comics, обладающие исцеляющим фактором
Божества DC Comics
Телепаты DC Comics
Персонажи-предсказатели
Персонажи DC Comics, использующие магию
Персонажи, способные изменять размеры тела